Denkendorf peut faire référence à :
 Denkendorf, une commune de Bade-Wurtemberg, en Allemagne (arrondissement d'Esslingen)
 Denkendorf, une commune de Bavière, en Allemagne (arrondissement d'Eichstätt)